La Revue canadienne, revue du 
Revue canadienne d'études du développement
Revue canadienne de science politique
Revue canadienne des langues vivantes
Revue canadienne de linguistique appliquée
Revue canadienne de statistique
Revue canadienne de service social
Revue canadienne de santé publique
Revue canadienne de l'éducation
Revue canadienne droit et société
Revue canadienne de criminologie et de justice pénale
Revue canadienne de santé publique